Валерий Михайлович Кайсин (р. 18 ноября 1952 в дер. Кобляки Слободского района Кировской области — 25 сентября 2005 г., Киров) — российский политический и государственный деятель.

Председатель Законодательного Собрания Кировской области (2003—2005). Депутат, заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской области (Кировской областной Думы) 1-3 созывов (1994—2003).

Награждён почётной грамотой Совета Федерации РФ, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени.

Биография

Образование 
1972 году окончил Халтуринский сельскохозяйственный техникум.

1982 году окончил Кировский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

1998 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Работа 
1974—1976 годы — фанерный комбинат г. Слободского (рабочий).

1976—1985 годы — Нововятский лыжный комбинат (конструктор, секретарь комитета ВЛКСМ, механик, начальник цеха).

1985—1989 годы — Нововятский горисполком (заместитель председателя, председатель).

1989—1994 годы — руководитель Нововятского района города Кирова.

1994—2003 годы — заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской области (Кировской областной Думы) 1 — 3 созывов (избран депутатом областной думы 1 созыва в 1994 году, 2 созыва — в 1997 году, 3 созыва — в 2001 году).

26 декабря 2003 года избран председателем Законодательного Собрания Кировской области третьего созыва.

Смерть 
Тело Валерия Кайсина с огнестрельным ранением головы было обнаружено утром 25 сентября 2005 года в его гараже в Нововятском районе Кирова его сыном.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством прокурора, начальника УВД и руководителя УФСБ Кировской области. Окончательная причина смерти В. М. Кайсина не установлена, рассматривалось несколько версий его гибели.

Часто упоминается версия самоубийства.

Также по факту гибели было заведено уголовное дело по 1 части статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

По информации Прокуратуры Кировской области, зафиксированное на месте происшествия положение тела Кайсина и его охотничьего карабина, а также следы от выстрела дают основания предполагать, что смерть могла наступить в результате неосторожного обращения с оружием. Из гаража спикера не пропал ни автомобиль, ни другое имущество.

Примечания 

Председатели городских исполкомов РСФСР
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях
Председатели Законодательного собрания Кировской области
Депутаты Законодательного собрания Кировской области III созыва